Кла́удиа Би́нер () — швейцарская кёрлингистка.

В составе женской сборной Швейцарии участница  (заняли восьмое место) и  (заняли пятое место). .

Играла на позиции .

Достижения 
 : золото (1995).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу